Diesel može imati više značenja.

Tehnologija 

 dizel, vrsta goriva
 Dieselov motor, motor s unutarnjim izgaranjem
 Dieselov ciklus

Ostalo 

 Diesel (žig), talijansko tekstilno poduzeće
 dizel, inačica pića dobivena miješanjem piva i drugih pića
 Diesel, film Roberta Kramera iz 1985.
 10093 Diesel, asteroid imenovan po Ing. Rudolfu Dieselu

Osobe tog prezimena 

 Nathanael Diesel (1692. – 1745.), danski kompozitor, violinist i lutnjist
 Rudolf Diesel (1858. – 1913.), njemački inženjer koji je izumio Dieselov motor
 Vin Diesel (r. 1967.), američki glumac